Albuerne bezeichnet:

 eine Ortschaft in Spanien, siehe Albuerne (Spanien)

Albuerne ist der Name von:

 Fernando Albuerne (1920–2000), kubanischer Sänger